— приключенческий, фэнтезийный аниме-фильм. Снят по заказу производителей серии игр Dragon Age на студии T.O Entertainment. Режиссёр — Фумихико Сори, сценарист — Джеффри Скотт. Премьера состоялась 11 февраля 2012 года.

Сюжет 
Действие происходит в тёмные времена средневековья. В стране, под названием Орлей, где тьма вот-вот поглотит нацию, Кассандра — юная героиня, которой судьбой предначертано подняться к славе в качестве борца с еретиками. Кассандра должна остановить заговор, который угрожает Церкви. Однако во время своих похождений её вера, как и она сама попадает под сомнение. Обвиняемая в предательстве, Кассандра должна бороться, чтобы восстановить свою честь, преодолевая своё прошлое, она должна спасти Орлей и занять своё место среди легенд.

Персонажи 
Кассандра 
 Сэйю: Тиаки Курияма
Регалиан
 Сэйю: Сёсукэ Танихара
Рыцарь-Командор
 Сэйю: Гакт Камуи

Создатели 
 Режиссёр — Фумихико Сори
 Сценарий — Джеффри Скотт
 Дизайнер персонажей — Дайсукэ Накаяма
 Композитор — Тэцуя Такахаси

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
В базах данных

 Рецензии
 Рецензия аниме-сериала на сайте Anime News Network.
 Рецензия аниме-сериала на сайте The Fandom Post.
 Рецензия аниме-сериала на сайте The Fandom Post.

Dragon Age
Аниме по мотивам компьютерных игр
Мультфильмы Фумихико Сори
Компьютерные анимационные фильмы Японии